Die regionale Fachmesse für Landwirtschaft, Landtechnik, Viehzucht und Bioenergie InterAgroBusiness war eine Messe, die alljährlich im Oktober in der Stadt Odessa im Sportpalast stattfand.

Veranstalter 
Die „InterAgroBusiness“ wurde u. a. veranstaltet von der AgroExpo, die ebenfalls als Repräsentant der größten internationalen Landwirtschaftsmesse der Ukraine AGRO zeichnet. Die Fachmesse stand unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Agrarpolitik, der Nationalen Landwirtschaftskammer sowie der Odessa Regional State Administration. Als Partner fungieren der Ukrainian Agribusiness Club und die führende ukrainische Fachzeitschrift AgroPerspectiva.

Begleitende Veranstaltungen 
Im Rahmen der InterAgroBusiness 2009 fand die internationale Konferenz ""Die Agrarwirtschaft der Südukraine: Zeit für Investitionen" sowie das Seminar "Organic Production as an alternative exit out of the Economic Crisis for the Agrarian and Industrial Complex of Ukraine" statt.
 Internationale Konferenz "Die Agrarwirtschaft der Südukraine: Zeit für Investitionen"
 veranstaltet von der Assoziation "Ukrainian Agribusiness Club", Deutsch-Ukrainischer Agrarpolitischer Dialog (BMELV), Regionaler Investitionsfonds Odessa (The Regional Fund for Support of Entrepreneurship in the Odessa Oblast).
Seminar "Organic Production as the alternative Way of Ukrainian AIC exit out of the Economic Crisis" veranstaltet von der Federation of Organic Motion of Ukraine

Rückblick 
Im ersten Messejahr 2009 präsentierten sich 77 Aussteller, wovon 16 aus dem Ausland kamen, auf mehr als 1.000 m² Ausstellungsfläche. 3.175 Fachleute von Landwirtschaftsbetrieben, landwirtschaftlichen Genossenschaften und Unternehmen der Lebensmittelindustrie sowie Händler waren registriert.

Weblinks 
 inter-expo.org (engl.)

Messe in der Ukraine
Veranstaltung in Odessa
Landwirtschaftsmesse